У́лица Никола́ева — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Николаева — улица во Владикавказе.
 Улица Николаева — улица в Грозном.
 Улица Николаева — улица в Мариинском Посаде.
 Улица Николаева — улица в Москве.
 Улица Николаева — улица в Новосибирске.
 Улица Николаева — улица в Санкт-Петербурге.
 Улица Николаева — улица в Саранске.
 Улица Николаева — улица в Смоленске.
 Улица Николаева — улица в Чебоксарах.
 Улица Николаева — улица в Электростали.
 Улица Николаева — до 2017 г. название улицы братьев Нурбагандовых в Махачкале.

Украина 
 Улица Николаева — улица в Харькове.

Казахстан 
 Улица Николаева — улица в Алма-Ате.